О́ю () — деревня в волости Сааремаа уезда Сааремаа, Эстония.

До реформы местных самоуправлений 2017 года входила в состав волости Кихельконна.

География 
Расположена в западной части острова Сааремаа, на берегу залива Кихельконна. Расстояние до волостного и уездного центра — города Курессааре — 30 километров. Высота над уровнем моря — 4 метра.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 8 человек, все — эстонцы.

Численность населения деревни Ою:

История 
В письменных источниках 1453 года имеется запись Janus Melepene soen van Ottolas is tho Oygill eyn bur, в 1645 году упоминается Oya Rein, в 1685 году — Ojo Thommas.

Статус деревни поселение получило в 1920-х годах. В 1977–1997 годах Ою официально была частью деревни Куревере. В границах современной деревни находилась ранее скотоводческая мыза Ою, которая возникла в XIX веке (в 1857 году упоминается как ) и принадлежала рыцарской мызе Паю ().

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сааремаа
Сааремаа (волость)